Санкт-Панталеон-Эрла () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Амштеттен.   Официальный код  —  30529.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рудольф Бшайд (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 12 мест.
 АНП занимает 9 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии